BMW 114 steht für:
interne Baureihenbezeichnung anfangs 114

 Automobile der Baureihe 114 von BMW, siehe auch BMW 02-Serie
 BMW 114 (Flugmotor), Prototyp eines Flugzeug-Sternmotors von BMW 
 BMW 114, ein Automodell der BMW F20/F21 1er Baureihe

Abkürzung